La 3.ª División de Ejército «Teniente General Julio Argentino Roca» () es una gran unidad de batalla del Ejército Argentino con sede en la Guarnición de Ejército «Bahía Blanca».

Historia 

Su antecedente es el V Cuerpo de Ejército, que existió entre 1960 y 2011.

El 1 de enero de 2011, se constituyó la 3.ª División de Ejército por Resolución 1633/2010 de la ministra de Defensa Nilda Garré. A la sazón el comando estaba integrado por la I Brigada Blindada, la VI Brigada de Montaña, la IX Brigada Mecanizada y la XI Brigada Mecanizada.

Organización

Unidades dependientes 

Las grandes unidades de combate que siguen dependen del Comando de 3.ª División de Ejército: 

 IX Brigada Mecanizada ().
 XI Brigada Mecanizada ().
 I Brigada Blindada ().

Véase también 

 
 Anexo:Unidades del Ejército Argentino

Notas

Referencias 

3.ª División de Ejército
Divisiones del Ejército Argentino
Fuerzas Armadas en el partido de Bahía Blanca
Unidades militares creadas en 2011